Кубок Сан-Марино з футболу 2003 — 43-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул втретє поспіль здобув Доманьяно.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 червня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 червня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 червня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2003
Сан-Марино